obuwie
 Trzewiki (obuwie)
 obuwie ochronne
 Trzewik – ochronna nakładka
 Trzewik – ochronna nakładka na kolbę do amortyzacji odrzutu broni
 Trzewik – element pochwy miecza
 Trzewik – część zbroi